Мя́эзо́витса, также Мя́эсо́вица, также Мя́зовица (), ранее также Мя́совитса, Мя́зовичи, Мя́зовница, Мя́зовище и Мя́зовища — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 

Расположена у границы Эстонии и России. Расстояние до уездного центра — города Выру — 40 километров, до волостного центра — посёлка Вярска — 2 километра, оба в направлении на северо-восток. Высота над уровнем моря — 42 метра.

В восточной части деревни протекает река Куулиска или Мяэсовица, впадающая в озеро Мясовитское (Россия). К северо-востоку от деревни находится Большое болото или торфяное болото Мяэсовица ().

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 13 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Мяэзовитса:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 6 января 2020 года

История 
В письменных источниках ~1790 года упоминаются Межевища, Межэвища, 1855–1859 годов — Мязовичи, 1882 года — Мязовница, Мязовища, 1904 года — Määsovitsa, Мя́зовище, 1922 года — Mäsovitsa, ~1970 года — Мясовитса.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Мязовичи.

В XIX веке деревня входила в Больше-Кулисскую общину () и относилась к Кулейскому приходу.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету